El término Vesioli ( puede referirse a:

Vesioli (Abadzéjskaya, Maikop, Adiguesia), localidad del municipio de Abadzéjskaya del raión de Maikop, de la república de Adiguesia, en Rusia.
Vesioli (Kamennomostski, Maikop, Adiguesia), localidad del municipio de Kamennomostski del raión de Maikop, de la república de Adiguesia, en Rusia.
Vesioli (Jakurinojabl, Adiguesia), localidad del raión de Shovgenovski de la república de Adiguesia, en Rusia.
Vesioli (Maikop, Adiguesia), localidad del municipio de Maikop de la república de Adiguesia, en Rusia.
Vesioli (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Vesioli (Briansk), localidad del raión de Briansk del óblast de Briansk, en Rusia.
Vesioli (Lopazna, Surazh, Briansk), localidad del municipio de Lopazna del raión de Surazh del óblast de Briansk, en Rusia.
Vesioli (Ovchinets, Surazh, Briansk), localidad del municipio de Ovchinets del raión de Surazh del óblast de Briansk, en Rusia.
Vesioli (Jabárovsk), localidad del krai de Jabárovsk, en Rusia.
Vesioli (Goriachi Kliuch, Krasnodar), localidad del ókrug urbano de Goriachi Kliuch del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Kanevskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kanevskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Keslerovo, Krymsk, Krasnodar), localidad del municipio de Keslerovo del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Merchanskoye, Krymsk, Krasnodar), localidad del municipio de Merchanskoye del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Yuzhni, Krymsk, Krasnodar), localidad del municipio de Yuzhni del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Voznesénskaya, Labinsk, Krasnodar), localidad del municipio de Voznesénskaya del raión de Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Zásovskaya, Labinsk, Krasnodar), localidad del municipio de Zásovskaya del raión de Labinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Mostovskói, Krasnodar), localidad del raión de Mostovskói del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Krasnogvardéiskoye, Otrádnaya, Krasnodar), localidad del municipio Krasnogvardéiskoye del raión de Otrádnaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Mayakskoye, Otrádnaya, Krasnodar), localidad del municipio de Mayak del raión de Otrádnaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Séverskaya, Krasnodar), localidad del raión de Séverskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Staromínskaya, Krasnodar), localidad del raión de Staromínskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Tbilískaya, Krasnodar), localidad del raión de Tbilískaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Uspénskoye, Krasnodar), localidad del raión de Uspénskoye del krai de Krasnodar, en Rusia.
Vesioli (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.